Walter Bruchhausen ist der Name folgender Personen:

* Walter Bruchhausen (Richter) (1892–1976), US-amerikanischer Jurist und Bundesrichter
 Walter Bruchhausen (Mediziner) (* 1963), deutscher Arzt, Theologe, Philosoph und Hochschullehrer